Bigby est un personnage de fiction évoluant dans l'univers imaginaire de Faucongris ( en version originale), un décor de campagne utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Avant la Grande Guerre de Faucongris, l'archimage Bigby demeure à Scant, capitale d'Onouailles. Dans l'arc narratif actuel, on le trouve souvent à Mitrik, en Véluna. Son symbole personnel est une main ouverte dans la paume de laquelle se dessine un gros bourdon stylisé.

Création du personnage 
Le personnage de Bigby est créé en 1973 par le maitre de jeu Robert J. Kuntz en tant que personnage non-joueur de bas niveau, un magicien maléfique dans les premiers donjons de Faucongris. Le personnage de Gary Gygax, le magicien Mordenkaïnen, tombe sur Bigby et les deux mages engagent le combat. Mordenkaïnen parvient à maîtriser Bigby à l'aide d'un sort de Charme-personnes et le force à devenir son serviteur. Kuntz décide que Bigby restera le serviteur de Mordenkaïnen aussi longtemps qu'il sera sous l'influence du sort de charme, mais en attendant que Gygax, par l'interprétation de son rôle ait gagné la loyauté de Bigby, le magicien maléfique reste un personnage non-joueur sous le contrôle du maître de donjon.

Après un long moment et plusieurs aventures, Mordenkaïnen parvient à convaincre Bigby d'abandonner ses manières maléfiques et Kuntz décide qu'il est sans risque d'ôter le sort de Charme, car Bigby, de l'ennemi qu'il était, s'est transformé en un loyal compagnon d'arme ; par conséquent, Gygax peut désormais utiliser Bigby comme un personnage joueur.

Pendant un certain temps après cela, Kuntz décidera que les noms de tous les futurs compagnons d'arme de Mordenkaïnen devraient rimer avec Bigby. Cela aboutit à Zigby le nain ; Rigby le clerc ; Sigby Griggbyson le guerrier ; l'apprenti de Bigby, Nigby et Digby, qui finit par remplacer Bigby au poste de nouvel apprenti de Mordenkaïnen. Par la suite, Gary Gygax fera de Bigby un magicien dont la puissance ne pourra être égalée que par le seul Mordenkaïnen, et Bigby finit par devenir l'un des membres originel du Cercle des Huit, groupe d'aventuriers constitué de huit des personnages de Gygax.

Lorsque Gygax écrit pour TSR le Manuel des Joueurs d'AD&D, il utilise le nom de Bigby dans la description une série de sorts de « mains » (Main broyante de Bigby, Poigne de Bigby, etc.). Cette habitude continuera dans les versions ultérieures de D&D, avec en définitive plus d'une douzaine de sorts de « mains » attribuées à Bigby. Lorsque Gygax est contraint de quitter TSR en 1985, il perd les droits sur la plupart de ses personnages, y compris sur Mordenkaïnen et Bigby.

Bigby est l'un des mages célèbres de Faucongris, dont les sorts sont inclus en 1988 dans le livre . Bigby apparaît à nouveau dans la nouvelle version du Cercle des Huit présenté dans la boîte de jeu  (1989), où il fait partie d'une cabale de neuf magiciens cherchant à maintenir dans le monde l'équilibre entre les forces du Bien et du Mal. Il apparaît aussi dans le supplément de jeu , une aventure dans laquelle il est temporairement tué par un ancien seigneur de guerre armé de la Main et de l'Œil de Vecan.

Lorsqu'en 1991, TSR décide de « réinitialiser » le Monde de Faucongris, Carl Sargent fait avancer la chronologie de la campagne d'une décennie, pour situer l'action en 585 AC, l'année qui suit la fin d'une guerre continentale appelée la « Grande Guerre de Faucongris ». À ce moment, Bigby est revenu à la vie grâce un sort de Clone et fait à nouveau partie du Cercle, maintenant Cercle des Cinq, après les morts de Tenser et d'Otiluke, et la trahison de Rary.

Dans les versions ultérieures de Faucongris qui actualisent l'arc narratif pour le situer en 591 AC, Bigby demeure un personnage important.

Biographie du personnage

Histoire fictive 
Bigby naît dans la ville de Vieillecrête aux environs de l'année 534 AC. Il s'installe sur la Côte Sauvage assez tôt et devient l'apprenti de Mordenkaïnen. Ensembles, ils fondent la Citadelle des Huit en 561 AC.

En 570 AC, Bigby s'aventure sous Castel Gryffalc avec Tenser et Neb Retnar pour tenter de déjouer les manigances de Robilar, visant à libérer le demi-dieu Iuz du Piège divin de Zagyg. Ils arrivent trop tard pour empêcher la libération de ce dernier, mais se joignent à Robilar pour tenter d'achever le cambion affaibli. Bien que Bigby soit presque parvenu à détruire la forme physique de Iuz avec son sort de Poigne Écrasante, celui-ci parvient à se téléporter à la dernière minute.

En 571 AC, Mordenkaïnen et Bigby fondent le Cercle des Huit. En 573, à cause des intrigues de Xaene, Bigby est contraint d'abandonner sa tour de Vieillecrête et part à la cour d'Ivid V, raison pour laquelle il s'installe alors à Scant. Là, il se fait passer pour un marchand de biens rares et bâtit une alliance avec la Ligue de Fer. À un moment donné, pour des raisons obscures, une immense statue de Bigby sera construite dans la cité planaire de Sigil.

En 581 AC, Tenser accompagne Bigby, Drawmij, Jallarzi Sallavarian, Nystul, Otiluke, Otto, et Rary à la tombe d'Halmadar le Cruel. Tous les membres du groupe sont tués ce jour-là, mais ils seront ultérieurement ramenés à la vie par le truchement de sorts de Clone.

Le Cercle est trahi en 584 AC, Lorsque Tenser, Bigby et Otiluke découvrent le plan de Rary, membre du Cercle, visant à tuer les diplomates assemblées à la Cité-Franche de Faucongris pour signer le traité de paix mettant un terme à la « Grande Guerre de Faucongris ». Malheureusement, Rary est témoin de leur découverte et, au cours de la grande bataille magique qui s'ensuit, Otiluke et Tenser trouvent la mort, tandis que Bigby est grièvement blessé, ce qui l'empêche de poursuivre Rary qui parvient à s'enfuir.

Dernièrement, Bigby a abandonné un peu de sa prudence coutumière, même s'il reste d'un tempérament réfléchi et prudent.

Description physique et personnalité 
En 591 AC, Bigby a presque 58 ans. Il mesure  et pèse 74 kilos. Il a les cheveux brun clair et les yeux marron foncé, un visage œridien, malgré sa peau pâle et son aspect émacié. Il est silencieux, introverti, parle doucement et semble perpétuellement nerveux et extrêmement suspicieux sur tout. , est sa phrase favorite. Il est puritain et ascétique, fuyant les plaisirs de la chair.

Relations 
Bigby est un rejeton de la Maison ærdienne Crandaine qui descend de Sire Oslan Knarraine.

En tant qu'ancien apprenti de Mordenkaïnen, membre de l'ancienne Citadelle des Huit et membre du Cercle des Huit, Bigby — qui a aidé à fonder les deux groupes — dispose d'un réseau de relations extrêmement important. Il est notamment allié à Cobb Darg et Élayne Mystica de Citadelle. Il s'oppose à la Fraternité Écarlate qui occupe sa patrie adoptive de Scant et est l'ennemi juré de la liche Xaene et de l'ancien membre du Cercle des Huit, Rary.

Les sortilèges créés par Bigby 
En compilant les sortilèges décrits dans les trois premières éditions du Manuel des Joueurs (), ceux trouvés dans le  et ceux que l'on trouve dans , on peut établir que Bigby a créé et développé les sorts suivants :

 Doigts Agiles de Bigby
 Doigts Sensitifs de Bigby
 Équipe de Construction de Bigby
 Escrimeurs Fantastiques de Bigby
 Fléau des Vrillettes de Bigby
 Gantelet Marteleur de Bigby
 Main Bâillonnante de Bigby
 Main Broyeuse de Bigby
 Main de Force de Bigby
 Main d'Interposition de Bigby
 Main Disruptive de Bigby
 Main Giflante de Bigby
 Main Protectrice de Bigby
 Main Secourable de Bigby
 Main Trébuchante de Bigby
 Poigne de Bigby
 Poing de Bigby
 Poing Percutant de Bigby
 Prise Strangulatrice de Bigby
 Pugiliste Pugnace de Bigby
 Sculpture de Force de Bigby
 Sculpture de Force Supérieure de Bigby
 Trait de Baliste de Bigby
 Très Excellente Sculpture de Force de Bigby

Œuvre fictive de Bigby 
Dans le jeu, Bigby est connu pour être l'auteur du grimoire de magie intitulé Manuel des Pouvoirs de l'Après-Vie (Manual Powers Beyond Life).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
  Brian Blume, David Cook et Jean Wells, The Rogues Gallery, TSR, 1980.
  David Cook, « History of the Greyhawk Wars », Greyhawk Wars, TSR, 1991. 
  Gary Gygax, , TSR, 1978.
  Gary Gygax, Artifact of Evil, TSR, 1986.
  , « Spells Between the Covers », dans Dragon , TSR, 1984.
  Gary Holian, « Demogorgon's Champions: The Death Knights of Oerth, part 2 », dans Dragon , Paizo Publishing, 2002.
  Gary Holian, Erik Mona, Sean K. Reynolds et Frederick Weining, Atlas de Greyhawk, Wizards of the Coast, 2000.
  Robert J. Kuntz et Gary Gygax, Mordenkainen's Fantastic Adventure, TSR, 1984.
  Mona, Erik et Gary Holian, « Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight », dans Living Greyhawk Journal , août 2000. 
  Roger E. Moore, Greyhawk: L'Aventure commence, TSR, 1998.
  Roger E. Moore, Return of the Eight, TSR, 1998.
  David Noonan, Player's Handbook II, Wizards of the Coast, 2006.
  Anthony Pryor, Rary the Traitor, TSR, 1992.
  Carl Sargent, From the Ashes, TSR, 1993.
  Carl Sargent, Ivid the Undying, TSR, non publié. 
  Jim Ward, Greyhawk Adventures, TSR, 1988.

Articles connexes 
 Faucongris
 Liste des personnages de Faucongris
 Gary Gygax
 Magicien (classe de personnage)
 Le Cercle des Huit

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction